ZIP — формат стискання даних
 ZIP-код — індекс пошти США
 ZIP (Zone Information Protocol) — протокол сеансового рівня AppleTalk

Див. також 
 «ZIP GOLD» — марка світлого пива, що виробляється підприємством «Карпатська пивоварня» у м. Берегове Закарпатської області
 Zippo — торгова марка виробника запальничок
 Iomega zip — пристрій для зберігання даних
 ЗІП (значення)